Belojarski ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 einer Stadt im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Belojarski (Chanten und Mansen)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, siehe Belojarski (Swerdlowsk)
 einer ländlichen Siedlung in der Oblast Saratow, siehe Belojarski (Saratow)

 eines Rajons im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Rajon Belojarski